The Bait (1916), een film van William Bowman
The Bait (1921), een film van Maurice Tourneur
The Bait (1973), een film van Leonard J. Horn